Вареван (, ) — село в Грузии, входит в состав Ахалкалакский муниципалитета края Самцхе-Джавахетия. Национальный состав — армяне.

Расположено на северо-западе исторической области Джавахетия, в 15 км от города Ахалкалаки. Рядом с селом протекает река Чобарети. Ближайшие населённые пункты: сёла Аластан, Хандо.

Село было основано этническими армянами, выходцами из Западной Армении, из города Эрзрум (арм. Կարին).

Примечания 

Населённые пункты Ахалкалакского муниципалитета